Pépé désigne de façon affectueuse un grand-père en français. De plus :

Œuvres 

 Pépé le Moko, film français de 1937.
 Pépé, une chanson de Dalida sortie en 1961.

Personnes

Pseudonyme 

 Pépé et sa guitare (né en 1978), musicien québécois.
 Pépé Felly (né en 1954), guitariste et chanteur congolais.
 Nicolas Pépé (né en 1995), footballeur ivoirien.

Personnages de fiction 
 Pépé, un personnage d'Astérix le Gaulois.
 Pépé le putois, personnage de dessins animés.
 Pépé, un personnage de la série de bande dessinée La Famille Cokalane.
 Le Bureau des légendes#Acteurs récurrents

Voir aussi